V21, V-21 ou V.21  peut faire référence à :
 Autoroute espagnole V-21, pénétrante nord de Valence ;
 Motocycliste blessé dans une collision avec un cycle, d’après la classification internationale des maladies ;
 V.21, une norme de modulation pour modem.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres